Monstrosity ("mostruosità" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Monstrosity, film del 1964 diretto da Joseph V. Mascelli
 Monstrosity, film del 1987 diretto da Andy Milligan
 Monstrosity, film del 2007 diretto da George Bonilla
 Monstrosity, film del 2011 diretto da Colton Tran

Musica 
 Monstrosity, gruppo musicale statunitense di death metal.